Bunostegos est un genre éteint de reptiles de la famille des Pareiasauridae qui vivait à la fin du Permien supérieur (Changhsingien) dans ce qui est aujourd'hui le Niger. Le genre ne comprend que l'espèce type, Bunostegos akokanensis.

Description 
Bunostegos a des caractéristiques anatomiques typiques des Pareiasauridae. Les spécimens adultes mesurent jusqu'à  de longueur. Le corps est massivement charpenté avec des membres courts et solides. Le crâne comporte des bosses osseuses qui soutiennent peut-être des cornes. On en compte cinq, deux à l'arrière du crâne, deux au-dessus des orbites et une bosse nasale. On peut également noter une cuirasse dorsale assez développée.

Découverte et hommage 
Bunostegos a été découvert en 2003 par une équipe de paléontologues français, américains et canadiens et d'un géologue sud-africain. Le matériel se compose de plusieurs squelettes quasi complets. Le nom de genre « Bunostegos » signifie « lézard bossu » et fait référence à l'anatomie crânienne de l'animal, le nom d'espèce « akokanensis » est dérivé du nom de la localité proche de la découverte, Akokan.

Paléoécologie 
Bunostegos a été découvert dans la formation de Moradi, au nord-ouest du Niger, un site fossilifère riche présentant une faune complète du Permien supérieur très endémique. Outre Bunostegos, les paléontologues ont retrouvé les restes de deux temnospondyles, Nigerpeton et Saharastega ainsi que ceux du reptile herbivore Moradisaurus. Quelques dents de Gorgonopsien ont également été retrouvées.

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 
 

Reptile préhistorique d'Afrique
Genre d'anapsides (nom scientifique)
Sauropside du Permien
Paléontologie au Niger
Taxon fossile décrit en 2003